Містечко — історичний різновид міського поселення
 Містечко — село в Україні, у Брусилівському районі Житомирської області
 Містечко — індійський фільм 1991 року

Див. також 
 Містечка Японії;
 Местечко — село у Словаччині.